Kézirat, olyan kézzel írt dokumentum (könyv, feljegyzés, levél, napló), mely szerzője miatt vagy tartalmánál fogva kiemelkedik az egyéb kézírásos iratok közül
 Kézirat, 1934 és 1936 között megjelent szépirodalmi és társadalomtudományi folyóirat